Nikki Sengers (Woerden, 18 april 1985) is een Nederlands fotomodel.

Sengers nam deel aan de Miss Universe-verkiezing, waar ze in 2005 de negende plaats behaalde en nam tevens deel aan de Miss Earth-verkiezing in 2006. Ze werd in 2006 tweede bij de verkiezing van het Buurmeisje van Het Jaar van het blad FHM en sierde in 2007 de omslag van de Nederlandse Playboy. Momenteel werkt ze als lingerie- en modemodel.
In 2012 wint bouwmarktketen Gamma de Zilveren Loeki met de commercial waarin Sengers de hoofdrol eist.
In 2013 staat ze weer in de Playboy in het septembernummer.

Fotoshoots
2006: Buurmeisje van het jaar 2006 (FHM)
2007: Playmate (Nederlandse Playboy)
2013: Playmate (Nederlandse Playboy)

Externe link
Nikki Sengers 

Sengers, Nikki